Jafé ou Jafet (em hebraico: יפת; em árabe: يافث; em grego: Ιάφεθ; em latim: Iapheth) foi o terceiro filho de Noé, segundo o relato do Gênesis. A tradição judaica descreve-o como o fundador da cidade Jafa. Também em outras literaturas antigas foi o pai dos jafetitas indo-europeus.

Biografia baseada na Bíblia 
Noé teve três filhos, Sem, Cam e Jafé, que nasceram e se casaram antes do Dilúvio. Os filhos de Jafé, que nasceram após o Dilúvio, foram Gômer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.

Quando Noé ficou bêbado e Cam o viu nu, levando com que Noé amaldiçoasse Canaã, filho de Cam, as frases relacionadas a Jafé foram que ele seria dilatado por Deus, que Jafé habitaria as tendas de Sem e que Canaã serviria a Jafé.

Informações de outros livros 
Segundo o Livro dos Jubileus, Jafé era filho de Noé e Enzara, filha de Rake'el, e nasceu no primeiro ano da sexta semana do 25o jubileu, sendo o mais novo dos três filhos de Noé. Sua esposa se chamava Adataneses.

Informação histórica relacionada 
Foram encontrados documentos que justificam a existência de um personagem idêntico ao de Noé na região suméria. Os relatos de cheias e chuvas torrenciais são imensos. Ziusudra, Utnapishtim, Atrahasis são apenas exemplos de alguns "Noés" da história suméria. Alguns estudiosos defendem a ideia de que os dilúvios não foram catástrofes universais, mas sim ocorrências locais em larga escala, para as quais o povo, desprevenido, não tinha capacidade de prever. Quanto a essa divergência, ainda não existe unanimidade entre a comunidade científica.

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Pessoas citadas na Divina Comédia (Paraíso)
Personagens bíblicos
Personagens do Antigo Testamento